X legislatura della Repubblica Italiana
X legislatura del Regno d'Italia